Voici la liste des planètes mineures numérotées de 344001 à 345000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 344001 à 345000

344001-344100

344101-344200

344201-344300

344301-344400

344401-344500

344501-344600

344601-344700

344701-344800

344801-344900

344901-345000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000